La municipalité métropolitaine d'eThekwini ( ;  ; ) est l'une des huit municipalités métropolitaines d'Afrique du Sud, créée en 2000, incluant la ville de Durban et les villes environnantes. Formé à partir de sept anciennes municipalités indépendantes et de terres tribales, eThekwini est l'un des onze districts de la province du KwaZulu-Natal.

Démographie 
Lors du recensement de 2007, l'agglomération d'eThekwini compte alors , dont 71 % de Noirs, 18 % d'Indo-Pakistanais et d'asiatiques, 8 % de Blancs et 3 % de Coloureds.

La langue maternelle de la majorité des habitants est le zoulou.

Répartition démographique d'eThekwini
Lors du recensement du , les populations des principales zones urbaines de la municipalité d'eThekwini étaient les suivantes :

Liste des maires de la municipalité d'EThekwini

Notes et références

Source 
 outil Superweb :interactive stats SA.

EThekwini
EThekwini